The Toolbox Murders é um filme estadunidense de 1978, do gênero slasher, dirigido por Dennis Donnelly e estrelado por Cameron Mitchell, Tim Donnelly, Pamelyn Ferdin e Wesley Eure.

Filmes dos Estados Unidos de 1978
Filmes de terror dos Estados Unidos
Filmes ambientados em prédios de apartamentos
Controvérsias sobre obscenidade no cinema
Filmes sobre estupro e vingança
Filmes de terror da década de 1970
Filmes em língua inglesa
Filmes sobre sequestros